Bartholomäus Bausner  (1629–1682) erdélyi szász evangélikus püspök
 Bartholomäus Bausner  (?–1728) erdélyi szász evangélikus lelkész
 Bartholomäus Bausner  (1698–1774) erdélyi szász városi tanácsos